Albury kan have flere betydninger:

 Albury, New South Wales, Australien
 Albury, Hertfordshire, England
 Albury, Ontario, Canada
 Albury, Oxfordshire, England
 Albury, Surrey, England
 Albury Park, Surrey, England
 Albury, New Zealand
 Albury End, Hertfordshire, England
 Albury Heath, Surrey, England